Pomo (Californië), een gehucht in de Amerikaanse staat Californië
 Pomo (god), een Italische godheid (zie ook de godin Pomona)
 Pomo (volk), een indiaans volk uit Californië
 Pomotalen, een kleine, bedreigde taalfamilie van de inheemse volkeren van Californië
 Postmodernisme, een filosofische en artistieke stroming uit de late 20e eeuw

Zie ook 
 Pomologie, de leer van het fruit en de fruitsoorten
 Pomona (doorverwijspagina)
 Pomoren, de bewoners van het noorden van Rusland
 Pomorie, een stad in het zuidoosten van Bulgarije
 Pomoy, een gemeente in het Franse departement Haute-Saône